Леонид Нафтольевич Комм (род. 1947) — советский и российский промышленный деятель, вице-президент по управлению программами и инновациям ОАО «OAK», член советов директоров ЗАО «ГСС» и ЗАО «АэроКомпозит».

Биография 
Родился 16 октября 1947 года в г. Умань, Черкасская область.

Окончил Ленинградский политехнический институт по специальности инженер-экономист в 1970 году.

Деятельность 
 1970—1979 — инженер-программист, начальник бюро Управления организации производства Волжского автозавода (г. Тольятти).
 1979—1988 — заместитель директора по экономике Димитровградского автоагрегатного завода.
 1988—1989 — заместитель начальника планово-экономического управления АвтоВАЗа.
 С 1989 года — директор по экономике и финансам, с 1995 — первый заместитель генерального директора АО «КамАЗ» (г. Набережные Челны). Был заместителем председателя Совета директоров Автовазбанка (г. Тольятти), членом советов директоров Автобанка и Каминбанка (г. Набережные Челны).
 1996—1997 — генеральный директор АО «КамАЗ-Инвест».
 1997—1999 — заместитель генерального директора АО «Авиакор» (г. Самара).
 1999—2001 — исполнительный директор АВПК «Сухой».
 В 2002—2005 годах занимался частным бизнесом и консалтингом.
 2005—2007 — директор по перспективным технологиям НП «Объединенный авиастроительный консорциум».
 С 2007 года работает в ОАО «OAK» — директор департамента по управлению программами и разработками; с 2009 — вице-президент по управлению программами и разработками.
2017 - директор Дирекции Ракетно-космических систем в МАИ

Семья 
 Женат, имеет двух дочерей.

Примечания

Ссылки 
 
 Комм Леонид Нафтольевич

Персоналии:АвтоВАЗ
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета